Хатынгнах — топоним в России:

 Хатынгнах — река в Якутии, левый приток Уяндины.
 Хатынгнах — село в Среднеколымском районе Якутии.

См. также 
 Хатыннах — бывший посёлок в Ягоднинском районе Магаданской области (ныне территория Тенькинского городского округа)
 Большой Хатынгнах
 Малый Хатынгнах